GBK kan syfta på

 GBK – en fotbollsförening i Karleby i Mellersta Österbotten, se Gamlakarleby Bollklubb
 GBK –  Sveriges äldsta badmintonklubb, se Göteborgs Badmintonklubb
 GbK – en tidigare försvarsmyndighet i Göteborg, se Göteborgs kustartilleriförsvar